«Жизнь прекрасна» () — совместный советско-итальянский художественный фильм, снятый в 1979 году советским режиссёром Григорием Чухраем. В СССР фильм вышел на экраны в 1980 году.

Сюжет 
Действие происходит в неназванной стране (в иностранных аннотациях прямо указывается Португалия времён Салазара), где правит военная хунта, жестоко подавляющая любое свободомыслие. Антонио Мурильо — бывший военный лётчик, уволенный из армии за отказ потопить судно с беженцами, ныне водит такси, периодически становясь свидетелем произвола властей. Его подруга официантка Мария  —  член подполья, сражающегося против диктатуры. Антонио, при всей своей нелюбви к хунте, не интересуется политикой, его мечта  —  скопить денег и снова стать лётчиком, обзаведясь собственным самолётом. Но вот однажды он подвёз на своём такси человека, оказавшегося оппозиционером, и попал в поле зрения спецслужб. В итоге из-за провокатора он оказывается в тюрьме, где уже находятся несколько подпольщиков, и подвергается пыткам. Благодаря находчивости и навыкам механика ему удаётся спасти жизнь подпольщикам, сорвав устроенную начальником тюрьмы провокацию, а затем и организовать побег из тюрьмы. Вместе с Марией Антонио на угнанном такси отрывается от полиции, а затем, угнав самолёт, бежит из страны.

В ролях 
 Джанкарло Джаннини — Антонио Мурильо, таксист, подпольщик (озвучивает Сергей Мартынов)
 Орнелла Мути — Мария, официантка
 Регимантас Адомайтис — следователь (озвучивает Вадим Спиридонов)
 Юозас Будрайтис — Гомес (озвучивает Феликс Яворский)
 Евгений Лебедев — Ростао, начальник тюрьмы
 Стефано Мадия — Пако (в титрах Стефано Медиа; озвучивает Александр Сныков)
 Отар Коберидзе — Альварадо (озвучивает Владимир Дружников)
 Николай Дупак — комиссар
 Энцо Фьермонте — Жоао (озвучивает Алексей Алексеев)

В эпизодах 

 Станислав Чекан — заключённый
 Эдуардас Кунавичус — Кордозо
 Андрей Данилюк
 Б. Р. ди Луйя
 Александр Иванов — следователь
 Феликс Яворский — пастор
 Игорь Ясулович — заключённый
 Джузеппе Маннайоло
 Луиджи Монтини
 Михаил Ремизов — Осарио
 Аркадий Цинман (в титрах А. Циннеманн)
 Вадим Вильский — надзиратель (нет в титрах)

Ссылки 
 «Жизнь прекрасна» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Советский постер фильма
 Обзор и рецензия «Искусство кино» 1985/ № 7

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1980 года
Фильмы Италии 1980 года
Фильмы на русском языке